Almenara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Almenara (ort), Minas Gerais, 
 Almenara (kommun i Brasilien), Minas Gerais,

Spanien 

 Almenara (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Almenara (berg), Katalonien, Província de Lleida, 
 Almenara (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar